Florin Spulber (ur. 23 maja 1970 w Săcele) – rumuński skoczek narciarski, obecnie trener kadry A reprezentacji Rumunii w skokach narciarskich. Jego rekord życiowy, 118 metrów, ustanowiony w 1999 na skoczni Trambulina Tintina w miejscowości Borșa, był jednocześnie oficjalnym i uznanym przez krajową federację rekordem Rumunii w długości skoku narciarskiego (wynik ten został poprawiony przez Remusa Tudora).

Spulber startował w oficjalnych zawodach w latach 1992–2001. W tym czasie zdobył 7 tytułów mistrza Rumunii w skokach narciarskich. W sezonie 1997/1998 wystartował w 46. Turnieju Czterech Skoczni. Wziął wówczas udział w kwalifikacjach do trzech konkursów – w Garmisch-Partenkirchen po skoku na odległość 65 metrów zajął ostatnie, 85. miejsce, w Innsbrucku skoczył 59 metrów i ponownie zajął ostatnią, tym razem 89. pozycję, a w Bischofshofen uzyskał 50 metrów i po raz trzeci zajął ostatnią, 89. pozycję. Z kolei w sezonie 1999/2000 brał udział w konkursach Pucharu Kontynentalnego. Mimo wcześniejszego zakończenia kariery, w 2003 wystartował w barwach drugiej drużyny Dinama Braszów w konkursie drużynowym podczas Mistrzostw Rumunii w Skokach Narciarskich 2003 i zdobył w nim srebrny medal.

Od 2007 jest trenerem koordynatorem reprezentacji Rumunii w skokach narciarskich, prowadzi także treningi w klubie Dinamo Braszów.

Jego syn, Mihnea Spulber, również uprawia skoki narciarskie.

Przypisy 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1970
Rumuńscy trenerzy skoków narciarskich